Никола́й Коробко́в:
 Коробков, Николай Михайлович (1897—1947) — военный историк, археолог, краевед, профессор Московского археологического института.
 Коробков, Николай Фёдорович (род. 1955) — мэр Ноябрьска.